Ла-Нёви́ль-ле-Вазиньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Новьон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08323.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к северо-востоку от Парижа, в 80 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 158 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 93 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 64 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 64 активных работали 52 человека (36 мужчин и 16 женщин), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 29 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Тимофея, перестроена в 1775 году
 Окрашенные деревянные статуи, представляющие святого исповедника, 85 см в высоту

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны